Kozice peut désigner :

Toponymie
en Bosnie-Herzégovine
Kozice, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kozice, un village situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Kozice, un village situé dans la municipalité de Slatina, comitat de Virovitica-Podravina.
 en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kozice, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Kozice, village du powiat de Garwolin
 Kozice, village du powiat de Gostynin
 Kozice, village du powiat de Sierpc

Homonymie de localités